Drift (2000) 
 Drift (2001)
 Drift (Belgische film uit 2013)
 Drift (surffilm uit 2013)
 Drift (2017)